Danby kan syfta på:

 Danby (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Storbritannien
 Danby, England – en ort i North Yorkshire, England
 Danby Castle – en slottsruin i North Yorkshire, England
 Danby Wiske – en ort i North Yorkshire, England

Sverige
 Danby, Himmeta socken – en by i Himmeta socken, Köpings kommun

USA
 Danby, New York – en stad i Tompkins County, New York, 
 Danby, Vermont – en ort i Rutland County, Vermont, USA
 Danby Township, Michigan, USA